Cratere Stoney – cratere lunare
Cratere Stoney – cratere su Marte